San Piero peut désigner:
 San Piero a Grado, frazione de la commune de Pise dans la province de Pise de la région Toscane ;
 San Piero a Sieve, commune italienne de la ville métropolitaine de Florence dans la région Toscane en Italie ;
 San Piero Patti, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;